Weinschaum steht als Oberbegriff für
 Chaudeau, bekannt aus der mittel- und osteuropäischen Küche („Weinschaumsoße“)
 Zabaglione, auch Zabaione, der italienischen Küche